Приспособленец (, «легковесный (элемент)») — структурный шаблон проектирования, при котором объект, представляющий себя как уникальный экземпляр в разных местах программы, по факту не является таковым.

Цель 
Оптимизация работы с памятью путём предотвращения создания экземпляров элементов, имеющих общую сущность.

Описание 
Flyweight используется для уменьшения затрат при работе с большим количеством мелких объектов. При проектировании Flyweight необходимо разделить его свойства на внешние и внутренние. Внутренние свойства всегда неизменны, тогда как внешние могут отличаться в зависимости от места и контекста применения и должны быть вынесены за пределы приспособленца.

Flyweight дополняет шаблон Factory Method таким образом, что при обращении клиента к Factory Method для создания нового объекта ищет уже созданный объект с такими же параметрами, что и у требуемого, и возвращает его клиенту. Если такого объекта нет, то фабрика создаст новый.

Примеры

Пример на Python

Пример на Python (с переопределением конструктора)

Пример № 1 на Java

Пример № 2 на Java

Пример на C#

Пример на C++

Пример на PHP5

Пример на VB.NET

Пример на Ruby

Символы на Smalltalk 
Символы в Smalltalk практически идентичны «обычным строкам», но не порождаются каждый раз заново. Два идентичных символа на самом деле всегда являются одним и тем же экземпляром класса Symbol, тогда как две идентичные строки могут быть разными экземплярами класса String.

Ссылки 
 Паттерн Flyweight (приспособленец) — назначение, описание, особенности и реализация на C++.

Шаблоны проектирования
Структурные шаблоны проектирования
Статьи с примерами кода Ruby